Кривоноси — село в Островецькому районі Гродненської області Білорусі.
 Кривоноси — село в Стародорозькому районі Мінської області Білорусі.
 Кривоноси — застінок у волості Кобильник Свенцянського повіту Віленської губернії Російської імперії.